Gerakári kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gerakári (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Gerakári (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar